Озия — имя нескольких библейских персонажей:

 Озия (Азария (, [Уззияу]) — десятый царь иудейский из дома Давида.
 Озия ( [Узи]) — предок Ездры, возможно был первосвященником.

Литература